El género Dryocopus puede referirse a:

 Dryocopus, un género de aves de la familia Picidae;

 Dryocopus, un género obsoleto de aves de la familia Furnariidae, sinónimo de Dendrocincla.